Сезон 2013/2014 годов стал для ФК «Альмерии» 24-м в его истории.

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Альмерия» в сезоне 2013/2014 годов.

Чемпионат Испании 2013/14 
Основная статья: Чемпионат Испании по футболу 2013/2014

Результаты матчей

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

Примечания 

2013/2014
Альмерия